O Colégio WR é um estabelecimento privado de ensino médio localizado no Bueno em Goiânia, Goiás. Foi fundado em 1994 pelos irmãos Willian da Silva Guimarães e Rubens Guimarães.

É considerado um dos melhores colégios de Goiás, segundo o ENEM e a PUC. Em 2008, obteve a sexta posição no ranking nacional.

O Colégio WR é conhecido pela rigorosa política disciplinar da sua direção e professores, que impõem disciplina aos alunos.

Ligações externas 
 

WR
WR
WR
WR